David McKenna (n. 19 septembrie 1986 în Paisley) este un fotbalist scoțian care evoluează la clubul Stranraer. Anterior el a mai evoluat la St. Mirren, Cowdenbeath, Stirling Albion și Brechin City

Statistici carieră

Note
A.  Include Scottish Football League play-offs & Scottish Challenge Cup.

Totals include:
St. Mirren: 2 League meciuri in  2003–04 where Soccerbase haven't recorded substitutions.
Stirling Albion: 1 Challenge Cup appearance in 2008–09, 1 Challenge Cup appearance & 1 Scottish Cup appearance in 2009–10 where Soccerbase haven't recorded line-ups.
Brechin City: 1 League Cup game in 2010–11 & 2 Scottish Cup games in 2010–11, 1 in 2011–12 & 1 in 2012–13 where Soccerbase haven't recorded line-ups.
Stranraer: 1 Challenge Cup game in 2013–14 where Soccerbase haven't included line-ups.

Referințe

Legături externe

 2 games for Cowdenbeath where meciuri were given to the wrong player.

Scoțieni în viață
Fotbaliști scoțieni
Fotbaliști ai cluburilor din Scoția
Atacanți